Мікко Елоранта (,  24 серпня 1972, Аура) — фінський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Грав за збірну команду Фінляндії.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав на батьківщині 1989 року виступами за команду ТПС.

1999 року був обраний на драфті НХЛ під 247-м загальним номером командою «Бостон Брюїнс». 

Після двох сезонів у складі «Брюїнс» 24 жовтня 2010 року, його разом з Джейсоном Еллісоном обміняли на двох гравців «Лос-Анджелес Кінгс» Йозефа Штумпеля та Глена Мюррея. Відігравши два сезони у складі «королів» Мікко повернувся до ТПС.

У 2004 Елоранта переходить до швейцарського «Рапперсвіль-Йона Лейкерс».

Професійну ігрову кар'єру завершив виступами в складі шведського «Мальме Редгокс».

Загалом провів 271 матч у НХЛ, включаючи 7 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Фінляндії, на головних турнірах світового хокею провів 46 ігор в її складі, здобув дві срібні медалі на чемпіонатах світу 1998 та 1999 років.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Примітки

Посилання 
 

фінські хокеїсти
Гравці збірної Фінляндії із хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2002
Хокеїсти ТПС
Хокеїсти «Ільвеса»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти «Рапперсвіля»
Задрафтовані «Бостон Брюїнс»